Als Zefiro werden bezeichnet:
Eine Familie von Feststoff-Raketentriebwerken, siehe Zefiro (Triebwerk)
Eine Serie von Hochgeschwindigkeitszügen, siehe Bombardier Zefiro
Zéfiro, ein Spielfilm des portugiesischen Regisseurs José Álvaro Morais aus dem Jahr 1993